Билско може бити:

 Билско (Оломоуц), насељено мјесто у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Билско (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република